Wirksamkeit oder wirksam steht für:
 Wirksamkeit (Recht), Existenz eines Rechtsakts
 therapeutische Wirksamkeit (Vermögen medizinischer Maßnahmen, Krankheiten günstig zu beeinflussen)
 Impfstoffwirksamkeit 
 Effektivität, Ausmaß eines Erfolges
 allgemein die Fähigkeit oder Eigenschaft, eine (bestimmte) Wirkung hervorzurufen, siehe Kausalität
 im Arbeitsstudium ein Kriterium bei der Beurteilung des Leistungsgrads

Siehe auch:
 Wirkungsgrad (Maß für die Effizienz von Energiewandlungen und -übertragungen)
 Wirkung (Begriffsklärung)
 Effizienz (Begriffsklärung)
 Effekt (Begriffsklärung)